Luis Julio González Montaner  (1930-2014) fue un médico tisiólogo y neumólogo argentino. Fue presidente de la Asociación Médica Argentina (AMA) en tres períodos bianuales (1992–1998). 

Fue profesor de tisio-neumonología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad del Salvador (USAL). Realizó su actividad asistencial en el Hospital Muñiz (de enfermedades infecciosas) y en el Instituto Vaccarezza (de tisio-neumonología), en la ciudad de Buenos Aires. También fue director de la Escuela de Graduados de la AMA, decano de la USAL y maestro de la Medicina Argentina. Fue presidente de la Asociación Médica Franco-Argentina, con sedes en la AMA y en el Hôtel-Dieu de París. La Universidad de Valparaíso lo designó e incorporó como profesor honorario y fue reconocido con el Premio Maestro de los Andes en 1996, premio instituido por dicha universidad y la AMA.

Bibliografía 
 Gorodner, J.O.; Losardo, R.J.; Rochemaure, J.; Léophonte, P.; Salvador, M.J.; Hurtado-Hoyo, E.: La Asociación Médica Franco-Argentina: fundación y visión pionera. Homenaje al Dr. Louis Pasteur Vallery-Radot a cincuenta años de su fallecimiento. Revista de la Asociación Médica Argentina 2020; 133(2):17-28. 
 Losardo, Ricardo J.: Premio “Maestro de los Andes, Prof. Dr. Carlos Reussi”. Primeros 25 años de existencia Revista de la Asociación Médica Argentina 135 (4): 13-19, 2022. 
 Losardo, R.J.; Piantoni, G.; Scali, J.J.; Puricelli, J.L.: La Asociación Médica Argentina y el Rotary Club de Buenos Aires. La misión rotaria y su relación con la medicina. Revista de la Asociación Médica Argentina 133 (1): 25-28, 2020.

Enlaces externos 
 Asociación Médica Argentina. Institucional. Historia. Dr. Luis Julio González Montaner.

Presidentes de la Asociación Médica Argentina
Médicos de Argentina del siglo XX
Tisiólogos
Maestros de la Medicina Argentina